Песенен конкурс „Детска Евровизия“ (на английски: Junior Eurovision Song Contest; на френски: Concours Eurovision de la Chanson Junior) е телевизионно предаване, което се организира ежегодно от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ).

История 
Конкурсът се провежда ежегодно от 2003 г. в град на страна-членка на ЕСРТ. Той е много близък по формат до песенния конкурс за възрастни. Всички участващи национални телевизии изпращат за детския конкурс, изпълнител който е между 9 и 14 години (в периода 2003 г. – 2006 г. от 8 г. до 15 г.; 2007 г. – 2015 г. от 10 г. до 15 г.) и оригинална песен която трябва да продължава между 2 минути и 45 секудни и 3 минути. Победителят се определя от 2017 г. чрез жури и онлайн гласуване. В отделни издания сред организаторите е Детският фонд на обединените нации, като приходите от гласуването са използвани за техни каузи.

Освен по телевизиите на държави членки от ЕСРТ, конкурсът се излъчва в Андора, Естония, Израел, Австралия и други страни, а също така и в Интернет от 2006 г.

Най-малкият резултат, с който е спечелена „Детската Евровизия“ е през 2011 г. – 108 точки, а най-големият резултат е през 2019 г. – 278 точки.

През 2014 г. Крисия, Хасан и Ибрахим поставят рекорд за България, като се класират на престижното 2-ро място със 147 точки.

Дебюти

Победители

Вижте също 
 България в Детския песенен конкурс Евровизия
 Песенен конкурс „Евровизия“

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Българският независим портал на Евровизия